De Mammaliaformes zijn een groep Synapsida behorende tot de Mammaliamorpha.

In 1988 definieerde Timothy Rowe de zoogdieren voor het eerst exact als klade. Hij beperkte de zoogdieren tot de afstammelingen van de laatste gemeenschappelijke voorouder van de nog levende soorten. Daardoor viel er een aantal uitgestorven soorten buiten die traditioneel wel tot de zoogdieren waren gerekend. Voor deze ruimere groep benoemde hij daarom een meer omvattende klade: de Mammaliaformes.

De Mammaliaformes werden gedefinieerd als de groep omvattende de laatste gemeenschappelijke voorouder van de Morganucodontidae en de Mammalia; en al diens afstammelingen.

De mammaliaformen ontstonden in het Trias binnen de Mammaliamorpha. Ze tonen kenmerken die vroeger als typisch "zoogdierachtig" werden gezien zoals een os dentale van de onderkaak dat contact maakt met het squamosum en een onderverdeling van de kiezen in premolaren en molaren. De mens is een mammaliaform.

Een mogelijke evolutionaire stamboom toont het volgende cladogram:

Literatuur
Rowe, T.S. 1988. "Definition, diagnosis, and origin of Mammalia". Journal of Vertebrate Paleontology 8(3): 241–264

Cynodontia